Асуль (вулкан) — вулкан в Никарагуа
 Асуль (муниципалитет) — муниципалитет в Аргентине, в провинции Буэнос-Айрес
 Асуль (Буэнос-Айрес) — город, административный центр этого муниципалитета
 Асуль (стадион) — футбольные стадион в Мексике